Бирни-Нгауре () — город на юго-западе Нигера, на территории региона Досо. Административный центр департамента Бобое.

Географическое положение 
Город находится в юго-западной части региона, на расстоянии приблизительно 90 километров к юго-востоку от столицы страны Ниамея. Абсолютная высота — 205 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По оценочным данным Национального института статистики Нигера, на 2010 год численность населения города составляла 53 003 человек.

Транспорт 
Ближайший  находится в городе Досо.

Примечания 

Города Нигера